Endurance může znamenat:

 Endurance (jezdectví) – jezdecký sport
 Endurance (kráter) – kráter na Marsu

Lodě 
 Endurance (1912) – výzkumná loď Shackletonovy expedice
 HMS Endurance (A171, 1967) – hlídkový ledoborec britského královského námořnictva
 HMS Endurance (A171, 1991) – hlídkový ledoborec britského královského námořnictva

Kosmická loď 

 Crew Dragon Endurance – americká kosmická loď pro lety s posádkou

Lodě stejného jména
Lodě stejného jména Royal Navy